Kwitka (ukrainisch ) ist der Name:

 eines ukrainischen Schriftstellers, siehe Hryhorij Kwitka-Osnowjanenko

 mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Kwitka (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sawran, siehe Kwitka (Sawran)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Kwitka (Bar)